Макэлрой, Ма́келрой, Маке́лрой, Мак-Элрой (; ; ам. англ. также ) — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макелрой, Бакки (род. 1929) — игрок в американский футбол, сыгравший единственную игру в НФЛ в составе клуба «Чикаго Беарз» (1954).
 Макэлрой, Венди (род. 1951) — канадская анархистка-индивидуалистка и феминистка.
  (род. 1960) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Лос-Анджелес Рэйдерс» (1983).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол, выступает за клуб «Нью-Йорк Джетс».
  (род. 1862) — американский бейсболист, выступавший за клуб «Филадельфия Филлис» (1884).
 Макэлрой, Джозеф (род. 1930) — американский писатель.
  (род. 1974) — игрок в американский футбол, выступавший за клуб «Аризона Кардиналс» (1996—1997).
  (род. 1967) — американский театральный актёр, певец, номинант на премии «Тони» и «Драма Деск» за роль в мюзикле «Большая река» (2004).
 Макелрой, Мэри (1841—1917) — сестра 21-го президента США Честера Артура и Первая леди США (1881—1885).
 Макэлрой, Нил (1904—1972) — американский бизнесмен, президент компании «Procter & Gamble», министр обороны США (1957—1959).
 Макелрой, Пол (род. 1994) — североирландский футбольный левый полузащитник, игрок «Данганнон Свифтс».
  (род. 1960) — игрок в американский футбол, выступавший за клуб «Нью-Йорк Джетс» (1983—1989).
  (род. 1972) — игрок в американский футбол, выступавший за клуб «Индианаполис Колтс» (1995—1998).
  (род. 1967) — американский бейсболист.

См. также 
 Макилрой

Примечания